Montrond – francuska gmina (i gmina) w departamencie Alpy Wysokie regionu Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Montrond – francuska gmina (i gmina) w departamencie Jura regionu Franche-Comté